Ржевка — деревня в Клопицком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года на месте современной деревни находились четыре отдельно стоящих двора под общим названием Оржевка.

Согласно карте окрестностей Санкт-Петербурга в 1885 году деревня называлась Ново-Ржевка и состояла из 4 крестьянских дворов лифляндских поселенцев.

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к 1-му стану Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

На карте 1913 года деревня обозначена, как Посёлок Ново-Ржевка, а территория вокруг, как Лифляндские посёлки.

С 1917 по 1922 год деревня Ржевка входила в состав Соколовского сельсовета Губаницкой волости Петергофского уезда.

С 1922 года, в составе Череповицкого сельсовета.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С 1924 года, в составе Волосовского сельсовета.

С 1926 года, вновь в составе Череповицкого сельсовета.

С 1927 года, в составе Венгиссаровской волости, а затем Волосовского района.

С 1928 года, вновь в составе Волосовского сельсовета. В 1928 году население деревни Ржевка составляло 116 человек.

Согласно топографической карте 1930 года деревня называлась Ново Ржевка.

По данным 1933 года деревня Ржевка входила в состав Волосовского сельсовета Волосовского района.

С 1 января 1940 года деревня Ржевка учитывается областными административными данными, как посёлок Ржевка.

C 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года посёлок находился в оккупации.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района. 

С 1965 года, в составе Волосовского района. В 1965 году население посёлка Ржевка составляло 66 человек.

По данным 1966 года деревня Ржевка, также входила в состав Волосовского сельсовета.

По административным данным 1973 и 1990 годов деревня Ржевка входила в состав Губаницкого сельсовета.

В 1997 году в деревне Ржевка проживали 13 человек, деревня относилась к Губаницкой волости, в 2002 году — 12 человек (русские — 75 %), в 2007 году — 10 человек.

В мае 2019 года Губаницкое и Сельцовское сельские поселения вошли в состав Клопицкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района к востоку от автодороги  (Волосово — Керново).

Расстояние до административного центра поселения — 12 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 6 км.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района